AC Oulu er en finsk fodboldklub fra byen Oulu. Haka spiller i den finske liga .

Historiske slutplaceringer

Noter 

Fodboldklubber i Finland
Etableret i 2002